Der Titel Buch der Lieder bezeichnet mehrere literarische Werke:
 ein lyrisches Werk namens Shijing aus dem alten China: siehe Buch der Lieder (China) 
 Hoheslied in der Hebräischen Bibel (Altes Testament)
 ein Werk mit Gedichten Heinrich Heines: siehe Buch der Lieder (Heine)